WAE steht für:
 Flughafen Wadi ad-Dawasir (IATA-Code), Flughafen von Wadi ad-Dawasir, Saudi-Arabien
 Worked All Europe, ein Amateurfunkdiplom

wae steht für:
 Walserdeutsch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung